Палмар Чико има више значења:

 Палмар Чико (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палмар Чико (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику